Antonio Duprat (1463-1535) – nobile francese
 François Duprat (1940-1978) – politico francese
 Hubert Duprat (1957) – artista francese